Матино может означать:

Топоним 
 Матино — коммуна в провинции Лечче региона Апулия Италии.
 Матино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области России.
 Матино — деревня в Кашинском районе Тверской области России.

Фамилия 
 Матино, Сюто (род. 1999) — японский футболист.
 Матино, Хэммару (род. 1969) — японский мангака.